Diffie ist der Familienname folgender Personen:

 Bailey Wallys Diffie (1902–1983), US-amerikanischer Historiker, Philologe, Hispanist
 Joe Diffie (1958–2020), US-amerikanischer Country-Sänger
 Whitfield Diffie (* 1944), US-amerikanischer Mathematiker und Kryptologe

Siehe auch:
 Decisional-Diffie-Hellman-Problem (kurz DDH), Variante des Computational-Diffie-Hellman-Problems (CDH)
 Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch oder Diffie-Hellman-Merkle-Schlüsselaustausch, Protokoll aus dem Bereich der Kryptografie